Уэлле () — фамилия. 

Известные носители:

 Уэлле, Марис (род. 1983) — канадская женщина-рестлер.
 Уэлле, Марк (род. 1944) —  канадский куриальный кардинал.
 Уэлле, Пьер Карл (род. 1967) — канадский рестлер.